Feliks Konopasek (1860-1930) – polski kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny
 Kazimierz Konopasek (1907-1974) – polski wojskowy
 Jan Konopasek (1931-) – czeski saksofonista barytonowy i flecista